Rubinowicz:
 Dawid Rubinowicz (1927–1942), Żyd, ofiara Holocaustu
 Wojciech (Sylwester Piotr) Rubinowicz (1889–1974), Polak, fizyk, profesor uniwersytetu 
 Adam Rubinowicz (1673–1746, Ormianin, kupiec i rajca łowicki 
Polskie nazwiska